Esta é uma lista de cidades, vilas e aldeias do estado da Flórida, Estados Unidos.

As localidades incorporadas na Flórida podem ser chamadas de cidades, vilas ou aldeias, entretanto não existe distinção legal entre os diferentes termos. Existem 410 localidades incorporadas na Flórida, sendo 269 cidades, 122 vilas e 19 aldeias, distribuídos em 67 condados. Jacksonville é a única cidade-condado consolidada. Todas as sedes de condado são localidades incorporadas, com exceção de Crawfordville, sede do condado rural de Wakulla.

De acordo com o Censo 2010 mais de 10 milhões de residentes da Flórida, ou seja, 55% da população total do estado, vivem em localidades incorporadas, e o restante em área não incorporada. Contudo, 94% da população vive em regiões metropolitanas, enquanto dos 6% remanescentes, muitos vivem em cidades e vilas menores, portanto, o número real de moradores que vivem em áreas rurais é realmente pequena. Existem dez condados no estado com apenas um município incorporado e dez condados com apenas dois.

Os primeiros municípios a serem incorporados foram Pensacola e Saint Augustine em 1822, enquanto os mais recentes foram Grant-Valkaria e Loxahatchee Groves em 2006. O maior município em população e área de terra é Jacksonville, com  habitantes e . O menor município em população é Lake Buena Vista com 10 pessoas, enquanto o menor em área terrestre é Lazy Lake com 0,05 km². Sunny Isles Beach é a cidade mais densamente povoada, com  e Bay Lake é a menos densamente povoada, com 0,8 hab/km². Mais de 95% da área total de Manalapan é coberta por água.

As cidades com o maior crescimento populacional da Flórida são: Groveland (269,9%), Clermont (208,0%), Orchid (196,4%), Oakland (171,2%), Marineland (166,7%), Indian Creek (160,6%), Jasper (155,4%), La Crosse (151,7%), North Port (151,6%), Winter Garden (140,9%), Lauderdale-by-the-Sea (136,3%), Palm Coast (129,7%), Saint Leo (125,2%), Doral (123,6%), Carrabelle (113,2%), Midway (107,7%) e Bay Lake (104,3%). Sea Ranch Lakes é a cidade com a maior redução populacional do estado, 52%.

Cidades, vilas e aldeias 

 

Florida
Cidade